Butteri ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Butteri (* 1954), italienischer Bobsportler
 Giovanni Maria Butteri (1540–1606), italienischer Maler